M0 ou M00 peut faire référence à :
  ;
 Autoroute hongroise M0, périphérique de Budapest ;
 Arthrites à bactéries pyogènes (M00), d'après la Classification internationale des maladies ;
 ARM Cortex-M0, un processeur RISC 32-bits d'architecture ARM ;
 M0, un type spectral d'étoiles ;
 M0, la masse monétaire ;
 M0, une norme de résistance au feu des matériaux.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres